Il Norgesmesterskapet 2015 di calcio è stata la 110ª edizione del torneo. La competizione è iniziata l'11 marzo 2015, con il primo turno preliminare e si è conclusa il 22 novembre 2015 con la finale. La squadra vincitrice è ammessa alla UEFA Europa League 2016-2017.

Nella finale del 22 novembre 2015, il Rosenborg ha vinto il trofeo per la 10ª volta nella sua storia, battendo il Sarpsborg 08 con il punteggio di 2-0, ottenendo così il double.

Turni di qualificazione

Primo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 marzo 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 marzo 2015

Secondo turno di qualificazione

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 aprile 2015

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 aprile 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 aprile 2015

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 maggio 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 maggio 2015

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 giugno 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 giugno 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 giugno 2015

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 giugno 2015

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 agosto 2015

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 settembre 2015

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2015
Edizioni della Coppa di Norvegia